Трале́г, Тралеґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 40 км на захід від Клермон-Феррана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тралег на сайті французького Національного інституту географії
 Тралег на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тралег на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тралег на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тралег на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Пюї-де-Дом

Примітки 

Муніципалітети департаменту Пюї-де-Дом